Verisa bezeichnet:

 Mazda Verisa, ein Pkw-Modell
 Verisa (Pontus), eine antike Stadt in Pontus, beim heutigen Dorf Dereağzı südlich von Tokat in der Türkei
 ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum, siehe Berissa